Tareste bezeichnet folgende estnische Orte:
 Tareste (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa
 Tareste (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa